Суперлига Дании по футболу 2012/2013 () — двадцать третий сезон чемпионата Дании с момента его основания. Титул защищал «Норшелланн».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Потуровая турнирная таблица

Календарь игр

Бомбардиры

Источники 
 Сайт лиги

Примечания 

2012/2013
Спорт в Дании в 2012 году
Спорт в Дании в 2013 году
Дания